Шюкинг, Левин (Levin Schücking; 1814—1883) — немецкий романист.
 Шюкинг, Луиза (урожд. фон Галль; Louise von Gall; 1815—1855) — немецкая писательница, жена Левина Шюкинга.

Примечания